|-
| (49801) 1999 XP34||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49802) 1999 XA35||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49803) 1999 XG35||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49804) 1999 XM35||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49805) 1999 XC36||||6 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49806) 1999 XL38||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49807) 1999 XL39||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49808) 1999 XD40||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49809) 1999 XC42||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49810) 1999 XH43||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49811) 1999 XT44||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49812) 1999 XH46||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49813) 1999 XQ46||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49814) 1999 XL47||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49815) 1999 XK56||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49816) 1999 XZ57||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49817) 1999 XC58||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49818) 1999 XT58||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49819) 1999 XA59||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49820) 1999 XS64||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49821) 1999 XA70||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49822) 1999 XD70||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49823) 1999 XV71||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49824) 1999 XV73||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49825) 1999 XW73||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49826) 1999 XN74||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49827) 1999 XM77||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49828) 1999 XE82||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49829) 1999 XA83||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49830) 1999 XP83||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49831) 1999 XT83||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49832) 1999 XA84||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49833) 1999 XB84||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49834) 1999 XC84||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49835) 1999 XK84||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49836) 1999 XD85||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49837) 1999 XN85||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49838) 1999 XS86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49839) 1999 XY87||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49840) 1999 XQ89||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49841) 1999 XN90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49842) 1999 XS90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49843) 1999 XP92||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49844) 1999 XR92||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49845) 1999 XA93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49846) 1999 XE93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49847) 1999 XO93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49848) 1999 XG94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49849) 1999 XK94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49850) 1999 XM94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49851) 1999 XM95||||7 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49852) 1999 XA96||||9 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49853) 1999 XG96||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49854) 1999 XB98||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49855) 1999 XV98||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49856) 1999 XC99||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49857) 1999 XD99||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49858) 1999 XZ99||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49859) 1999 XB100||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49860) 1999 XO100||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49861) 1999 XG101||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49862) 1999 XC104||||9 грудня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49863) 1999 XK104||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49864) 1999 XS104||||10 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49865) 1999 XF108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49866) 1999 XG111||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49867) 1999 XL111||||8 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49868) 1999 XF112||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49869) 1999 XG115||||12 грудня 1999||Калгарі||Гаррі Біллінгс
|-
| (49870) 1999 XK118||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49871) 1999 XY118||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49872) 1999 XT124||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49873) 1999 XZ124||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49874) 1999 XW129||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49875) 1999 XR130||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49876) 1999 XG131||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49877) 1999 XD133||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49878) 1999 XF134||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49879) 1999 XH135||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49880) 1999 XP135||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49881) 1999 XO138||||4 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49882) 1999 XO140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49883) 1999 XW140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49884) 1999 XA144||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49885) 1999 XG146||||7 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49886) 1999 XX151||||7 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49887) 1999 XH156||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49888) 1999 XQ156||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49889) 1999 XA158||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49890) 1999 XE158||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49891) 1999 XF158||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49892) 1999 XG159||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49893) 1999 XF160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49894) 1999 XJ160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49895) 1999 XK160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49896) 1999 XN160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49897) 1999 XY160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49898) 1999 XZ160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49899) 1999 XA163||||8 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49900) 1999 XV163||||8 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

49800